Гемодиализ в ветеринарии — процесс экстракорпорального очищения крови, пришедший в ветеринарию из человеческой медицины, но претерпевший существенные изменения, коснувшиеся, в первую очередь, точек забора и возврата крови в экстракорпоральном контуре, диаметрально отличающихся от «гуманного». Так же существенно изменились магистрали вышеуказанного контура и химический состав дализата.

Сущность метода 

Во время процедуры гемодиализа происходит удаление из крови токсических веществ путём диффузии и ультрафильтрации, интенсивность которых зависит от характеристик полупроницаемой мембраны, находящейся в диализаторе — капсуле, в которой непосредственно происходит гемодиализ.
Диффузия, как и все другие процессы, во время гемодиализа осуществляется через специальную полупроницаемую мембрану, с одной стороны которой движется кровь пациента, а с другой — диализат. Принцип «противотока» здесь является необходимым — чем больше разница скоростей потоков, тем больше эффективность метода. В зависимости от размера пор и площади мембраны, из крови могут удаляться вещества с различной молекулярной массой. У кошки это мочевина, креатинин, фенолы, электролиты.

Ультрафильтрация происходит за счёт трансмембрального давления, которое образуется за счёт разницы давлений кровяного и диализного контура. Проблема и сложность ветеринарного гемодиализа состоит в том, что исходно объём крови пациента очень мал, поэтому для полноценного диализа необходима специальная магистраль и диализатор минимального объёма наполнения — 60 ml в сумме, кроме того, надёжно зафиксированный пациент, и надёжный доступ к артериям, с хорошим потоком крови.

Особенности выполнения процедуры у животных 

 Обеспечение постоянного кровопотока на скорости не менее 50ml/min. Как правило, животные с патологией почек находятся в состоянии сильной дегидратации, что существенно ухудшает реологию крови. Эта проблема решается при помощи внутривенных катетеров большего диаметра, имплантируемых в сонные артерии пациента. В результате обе точки — и забора и возврата крови, находятся в артериальном русле. Для такого расположения катетеров аппарат не предназначен, его необходимо «перепрошивать» — изменять допустимые пределы отсечек давлений контуров в программном обеспечении аппарата.
 Разница скорости потоков крови и диализата. Аппарат не способен создать требуемое ТМД (трансмембранное давление) при нужной скорости диализата, без специальной перепрошивки со стороны диализной службы ТО.
 Фиксация животного во время проведения процедуры. При почечной патологии, наркоз может привести к летальному исходу, поэтому используется фиксация с помощью физической силы.
 Реологическая константа крови, вкупе с нестабильной коагулограммой. Для того, чтобы кровь пациента не свернулась в экстракорпоральном контуре, в неё добавляется антикоагулянт — гепарин. Сложность состоит в том, что в течение процедуры коагулограмма меняется, так же как изменяются и реологические свойства крови. Эта проблема была решена путём мониторинга on-line, каждый 15-минутный интервал процедуры.
 Биохимия диализата. Вследствие двустороннего протекания диффузионного процесса в диализаторе, электролиты крови в конце процедуры выравниваются с электролитами диализата. Электролитный состав диализата должен полностью соответствовать электролитному составу нормы биохимии кошки.

Показания 
 ОПН — острая почечная недостаточность.
 ХПН — хроническая почечная недостаточность.
 Интоксикация.

Литература 
 Техника гемодиализа при интоксикации у собак и кошек Доктор Алипов А. А.   https://www.vetotvet.com/msk/spravochnik/gemodializ-pri-intoksikatsii-sobak-koshek/ 
 Гемодиализ у собак и кошек Доктор Алипов А. А. https://www.vetotvet.com/nefrologiya/gemodializ/ 
 Перитонеальный диализ и гемодиализ у животных. India F, Lane, D.V.M., M.S., Leslie Carter, M.S.. C.V.T., V.T.S. http://www.veterinarka.ru/content/view/48/60/ 
 Fischer J. R. et al. Veterinary hemodialysis: advances in management and technology //Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice. — 2004. — V. 34. — №. 4. — P. 935—967.
 Cowgill L. D., Francey T. Hemodialysis. In: DiBartola S. P., editor. Fluid, electrolyte and acid-base disorders in small animal practice. StLouis, ed. 3, 2006. Saunders. — подробный справочник по ветеринарному гемодиализу.

Ветеринария
Сосудистые процедуры
Токсикология
Нефрология